Золотая карета — многозначное понятие. Возможные значения:
 Золотая карета князя Йозефа Венцеля I Лихтенштейнского.
 Золотая карета нидерландских монархов.
 Золотая карета — фильм Жана Ренуара (1952).
 Названная в честь него продюсерская кинокомпания Франсуа Трюффо.
 Названная в честь него кинопремия.
 Золотая карета — пьеса Леонида Леонова (1946).
 Золотая карета — телеспектакль по пьесе Леонова (1971).